

Patronyme 
 Yoshiko Tsukioka (v. 1925-), patineuse artistique japonaise.
 Tsukioka Settei (1710-1787), artiste ukiyo-e japonais.

Personnages 
Shô Tsukioka est un personnage masculin du livre, film et manga de Battle Royale

Homonymie de patronyme